est le titre anglais des œuvres suivantes :
 , nouvelle d'Edith Wharton, publiée en 1901 dans le recueil  ;
 La Plume empoisonnée, roman policier d'Agatha Christie, publié en 1942 ;
 La Plume empoisonnée, téléfilm de la série britannique Miss Marple de BBC One, diffusé en 1985 ;
 , feuilleton radiophonique de BBC Radio 4, diffusé en 2006 ;
 La Plume empoisonnée, téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, diffusé en 2006 ;
Le Doigt télescopique, nouvelle de Stephen King, initialement publiée en revue en 1990 et reprise en 1993 dans le recueil Rêves et Cauchemars.

Voir aussi